FHS est un sigle qui peut désigner :
 Fédération de l'industrie horlogère suisse, l'organisation faîtière de l'industrie horlogère suisse ;
 Filesystem Hierarchy Standard, l'arborescence et le contenu des principaux répertoires des systèmes de fichiers des systèmes d'exploitation GNU/Linux et de la plupart des systèmes Unix ;
 French Heritage Society, une organisation américaine philanthropique.